Denna lista rangordnar de 50 folkrikaste städerna i Europa, enligt senast tillgängliga uppgifter.

Lista 

Listan tar ingen hänsyn till invånarantal för storstadsområden (inklusive förorter) eller tätorter utan avser endast invånarantalen inom de administrativa stads- eller kommungränserna. Listan tar ej med Istanbul (se nedan). Se även nedan beträffande Bryssel.

De jure och de facto 

I de fall det finns uppgifter om invånarantal både de jure och de facto så har de jure givits företräde.

Europeiska Ryssland 

Listan tar med de ryska städer som ligger inom de administrativa gränserna för följande federala distrikt: Södra, Volgaområdet, Nordkaukasus, Nordvästra och Centrala.

En del ryska städer omfattar numera områden som tidigare låg utanför den egentliga centralorten men som nu ligger inom den fastställda stadsgränsen. I listan gäller detta i första hand Moskva (inklusive bland annat Zelenograd), Sankt Petersburg (inklusive bland annat Kolpino, Kronstadt och Pusjkin), Perm och Krasnodar.

Tveksamma fall 
Det finns ytterligare ett par städer som skulle kunna hamna på listan, beroende på vilken bedömning man gör.
Istanbul, Turkiet. Storstadskommunen omfattar hela provinsen och hade 12 915 158 invånare i slutet av 2009.
Staden ligger på gränsen mellan Europa och Asien, med ungefär 60 procent av invånarna boende på den europeiska sidan. Staden är ett gränsfall. Turkiet definieras av FN med flera som ett asiatiskt land. Därför tas inte staden med i listan.
Bryssel, Belgien, med 164 562 invånare i stadskommunen den 1 oktober 2010.
Inte sällan avses Bryssels huvudstadsregion (franska Bégion de Bruxelles-Capitale, nederländska Brussels Hoofdstedelijk Gewest) när man talar om staden Bryssel, vilken hade 1 119 348 invånare vid ovan angivna datum. Regionen (som inte inbegriper utanförliggande förorter i de federala regionerna Flandern och Vallonien) är uppdelad i kommuner, och traditionellt brukar man redovisa invånarantalet för enbart kommunen Bryssel i statistiska sammanhang vilket här givits företräde.

Källor 

Listor med anknytning till Europa